Jori Lehterä (né le  à Helsinki) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le neveu de Tero Lehterä.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il débute avec le Jokerit Helsinki dans la SM-liiga. Il signe au Tappara Tampere en 2007. Il est choisi en  en  au total par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée 2008 de la Ligue nationale de hockey. Il participe aux séries éliminatoires de la Coupe Calder 2009 avec les Rivermen de Peoria club école des Blues dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues face aux Rangers de New York.

Le , il signe un nouveau contrat avec Saint-Louis pour trois saisons et un salaire de 4,7 millions de dollars par année.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||28 ||6 ||6 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||54 ||13 ||29 ||42 ||32 ||11 ||4 ||2 ||6 ||8
|-
|2008-2009 || Tappara Tampere || SM-liiga ||58 ||9 ||38 ||47 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||7 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2009-2010 || Tappara Tampere || SM-liiga || 57|| 19|| 50|| 69|| 58|| 9|| 1|| 9|| 10|| 8 
|-
|2010-2011 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53|| 16|| 21|| 37|| 38|| 18|| 0|| 3|| 3|| 14 
|-
|2011-2012 || Sibir Novossibirsk || KHL || 25|| 10|| 16|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sibir Novossibirsk || KHL || 52|| 17|| 29|| 46|| 46|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL|| 48|| 12|| 32|| 44|| 22|| 10|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2014-2015|| Blues de Saint-Louis || LNH || 75||14 ||30 || 44||48 || 5 ||0 || 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 79 || 9 || 25 || 34 || 38 || 20 || 3 || 6 || 9 || 10
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 64 || 7 || 15 || 22 || 34 || 8 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 62 ||3 ||5 ||8 ||14 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 27|| 1|| 2|| 3|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 5|| 1|| 2|| 3||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||51 ||15 ||15 ||30 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL ||41 || 9|| 35|| 44|| 17|| 4|| 0|| 2|| 2||6
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 45|| 10|| 29|| 39||21 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2022-2023 || Tappara Tampere || Liiga || || || || || ||

| 280 ||33 ||75 ||108 ||134 ||39 ||4 ||13 ||17 ||14

Au niveau international

| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|Sixième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 9|| 12|| 10|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2010 : remporte le Kultainen kypärä.
2010 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
2010 : remporte le trophée Lasse-Oksanen.

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Est.

Notes et références 

Naissance en décembre 1987
Joueur de roller in line hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur du Tappara
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Spartak Moscou
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen